JTN est un sigle qui peut désigner :
 Journal Télévisé Nul, une parodie des journaux télévisés français présentée pendant la saison 1987-1988 ;
 Jeune théâtre national, un théâtre favorisant l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes artistes issus de l'ESAD, du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, de l'École supérieure d'art dramatique du théâtre national de Strasbourg ou quelque autre des huit écoles supérieures.